Moulin du Tertre peut désigner :
 Moulin du Tertre au Mont-Dol
 Moulin du Tertre à Nantes
 Moulin du Tertre à Saint-Suliac